Список персонажей романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» в порядке упоминания, сгруппированные по темам.

Действующие лица 

 Евгений Онегин — один из его возможных прототипов — Чаадаев, названный самим Пушкиным в первой главе. Важное влияние на образ Онегина оказал лорд Байрон и его «байроновские герои», Дон Жуан и Чайлд Гарольд, которые также не раз упоминаются самим Пушкиным. «В образе Онегина можно найти десятки сближений с различными современниками поэта — от пустых светских знакомцев до таких значимых для Пушкина лиц, как Чаадаев или Александр Раевский. То же следует сказать и о Татьяне». В начале романа (1819 г.) ему 24 года.
 Дмитрий Ларин — отец Татьяны Лариной. На момент повествования в романе отца Татьяны уже нет в живых. Известно, что Дмитрий Ларин был добрым и человечным помещиком. Господин Ларин носил чин бригадира. 
 Автор-рассказчик — Он постоянно вмешивается в ход повествования, напоминает о себе («Но вреден север для меня»), водит дружбу с Онегиным («Условий света свергнув бремя, как он, отстав от суеты, с ним подружился я в то время, мне нравились его черты»), в своих лирических отступлениях делится с читателями своими размышлениями о самых разных жизненных вопросах, высказывает свою мировоззренческую позицию. Автор в некоторых местах нарушает ход повествования и вводит в текст метатекстовые элементы («Читатель ждёт уж рифмы „розы“ — на, вот, возьми её скорей»).

 Владимир Ленский — «энергичное сближение Ленского с Кюхельбекером, произведённое Ю. Н. Тыняновым, лучше всего убеждает в том, что попытки дать поэту-романтику в ЕО некоторый единый и однозначный прототип к убедительным результатам не приводят».

 Ольга Ларина — обобщённый образ типичной героини популярных романов; красивый внешне, однако лишённый слишком глубокого содержания. Простая, искренняя и веселая девушка, пылко любит Ленского. На год младше Татьяны.
 Татьяна Ларина
 мать Татьяны
 княжна Алина, московская кузина матери
 Андрюшка, кучер
 няня Татьяны — Филипьевна
 служанки, собирающие ягоды
 Агафон, прохожий
 гости на именинах:
 толстый Пустяков с своей супругою дородной
 Гвоздин, владелец нищих мужиков
 Скотинины, чета седая, с детьми всех возрастов — аллюзия на персонажей «Недоросля» Фонвизина
 Уездный франтик Петушков, Иван Петушков
 Мой брат двоюродный Буянов — персонаж поэмы Василия Львовича Пушкина «Опасный сосед». Будучи произведением дяди поэта, то есть практически «сыном», приходится Александру Сергеевичу «кузеном».
 Отставной советник Флянов
 Панфил Харликов с семьёй, в том числе Харликова — невеста перезрелых лет мосье Трике ротный командир
 Зарецкий
 француз Гильо (monsieur Guillot) — слуга Онегина
 горожанка молодая
 улан
 Анисья, ключница Онегина и дворовые мальчишки
 сосед-советчик матери Тани
 не названный в романе муж Татьяны Лариной, «важный генерал».

Упомянутые

Вымышленные персонажи 
 Дядя-старик Онегина, покойный
 отец Онегина, покойный. Банкрот
 Madame («мадам») — воспитательница Онегина
 Monsieur l’Abbé, француз убогой («месье аббат») — воспитатель Онегина
 «мой друг Эльвина»
 управитель дяди
 ключница дяди
 Дуня — молоденькая соседка Ленского
 отец Ленского, покойный
 Дмитрий Ларин — отец Татьяны, покойный. Бригадир
 «Грандисон», игрок и гвардии сержант — возлюбленный матери Лариной
 Акулька («Селина») — видимо, дворовая девка матери Лариной
 мать Ленского, покойная
 покойница-свекровь няни
 Ваня, муж няни
 сваха
 отец няни
 внук няни
 Annette
 персонажи сна:
  медведь, чудовища: в рогах с собачьей мордой, с петушьей головой, ведьма с козьей бородой, остов чопорный и гордый, карла с хвостиком, полужуравль и полукот, рак верхом на пауке, череп на гусиной шее, мельница вприсядку пляшет полковник
 гусар Пыхтин — сватался к Тане.

Реальные лица 
 Talon — известный петербургский ресторатор
 Каверин — Каверин, Пётр Павлович (1794—1855) — член Союза благоденствия, приятель А. С. Пушкина
 Озеров — актёр
 Младая Семёнова — актриса
 Дидло — балетный танцор и балетмейстер
 Истомина — знаменитая балерина
 Чадаев — Чаадаев, Пётр Яковлевич
 Наполеон, кукла чугунная
 Толстой — Фёдор
 Зизи — Евпраксия Вульф, барышня из семьи Осиповых, жившая в Тригорском по соседству с Михайловским
 Альбан (Альбани) — итальянский художник XVII века, ценился за изящество и тщательную отделку своих картин
 Вери — парижский ресторатор
 Лепаж — ружейный мастер.

Литература

Упомянутые писатели 
 Ювенал
 Гомер, Омир
 Феокрит
 Адам Смит
 Назон — Овидий (Публий Овидий Назон), автор «Искусства любви».
 Фонвизин, друг свободы
 переимчивый Княжнин
 Катенин — перевёл «Сида» П. Корнеля, и в этом переводе трагедия была поставлена на петербургской сцене в 1822 г.
 Корнель
 колкий Шаховской
 Руссо
 важный Гримм
 Сей
 Бентам
 пиит («как описал себя пиит») — Муравьёв, «Богине Невы»
 Торкват — Торквато Тассо
 Байрон
 Гордая лира Альбиона
 Певец Гюльнары — Байрон. В 1810 г. он переплыл Дарданельский пролив (Геллеспонт), чтобы проверить реальную возможность мифа о Леандре и Геро. Об этом Байрон сообщал в примечаниях к «Абидосской невесте» и ко 2-й песне «Дон-Жуана».
 певец Гяура и Жуана — Байрон
 Петрарка
 Кант
 Шиллер
 Гёте
 Ричардсон
 Богданович
 Парни
 Е. А. Баратынский (Боратынкий)
 Шатобриан
 Языков
 «Критик строгий» — Вильгельм Кюхельбекер, напечатавший в альманахе «Мнемозина» (ч. 2, 1824) статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие». Кюхельбекер резко нападал на модный жанр унылой элегии, приписывая распространение элегического стиля влиянию Жуковского, и призывал поэтов отказаться от элегий и писать оды.
 Прадт — популярный в своё время либеральный французский публицист. Он печатал отдельными брошюрами обозрения европейских политических событий.
 Вальтер Скотт
 Лафонтен
 «Другой поэт роскошным слогом Живописал нам первый снег» — Вяземский
 Виргилий
 Расин
 Сенека
 Мартын Задека
 Дельвиг
 Левшин
 Шишков

Упомянутые произведения 
 Людмила и Руслан — поэма Пушкина «Руслан и Людмила»
 «Энеида» — поэма Виргилия
 «Днепровская русалка» — русская переделка немецкой оперы композитора Кауера на слова Генслера «Дунайская нимфа». К трём частям в переделке Краснопольского, поставленным в Петербурге в 1803—1805 годах, Шаховской присочинил четвёртую часть, с музыкой Давыдова, в 1807 г. Арию «Приди в чертог ко мне златой» поёт русалка Леста князю Видостану.
 «Благонамеренный» — журнал
 Фрейшиц — опера Вебера «Волшебный стрелок» (Freischütz) (1821).
 «Корсар» — поэма Байрона
 Сбогар (Jean Sbogar) — роман Карла Нодьё.
 Дамских Мод Журнал
 Мальвина — сентиментальный роман Коттен (1801)
 Собранье басен площадных
 Грамматика
 Петриада — поэма Грузинцева (1812)
 Мармонтеля третий том — по-видимому, «Нравоописательные повести».
 «Философических таблиц». Судя по рукописи, Пушкин имел в виду книгу французского статистика Шарля Дюпена «Производительные и торговые силы Франции» (1827), где даны сравнительные статистические таблицы, показывающие экономику европейских государств, в том числе и России.

Упомянутые герои 
 Фоблас — герой серии романов Луве де Кувре, появившихся в 1787—1790 годах, тип развращённого французского дворянина XVIII века.
 Федра — из одноимённой трагедии Расина (шла на русской сцене в переводе М. Лобанова с 1823 г.)
 Моина — из трагедии Озерова «Фингал» (1805)
 Клеопатра — царица, персонаж неустановленной пьесы
 Армида
 Child-Harold, Чильд Гарольд — Чайлд-Гарольд, персонаж Байрона
 дева гор, мой идеал — персонаж поэмы Пушкина «Кавказский пленник»
 пленницы берегов Салгира — персонажи поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан»
 Грандисон — герой английского романа С. Ричардсона «История Чарльза Грандисона» (1753); автор наделил Грандисона всеми добродетелями.
 Ловлас — герой романа того же автора «История Кларисы Гарлоу» (1748) — тип развращённого соблазнителя.
 Бедный Йорик
 Филлида
 Светлана — персонаж баллады Жуковского
 Вандикова Мадонна — по неправильному чтению имени Ван Дейка, знаменитого фламандского художника.
 Юлия Вольмар — «Новая Элоиза» Руссо
 Малек-Адель — герой романа M-me Cottin.
 Густав де Линар — герой повести баронессы Крюднер.
 Вертер
 Кларисса — персонаж романа «Клариса Гарлоу».
 Юлия
 Дельфина — персонаж романа «Дельфина» мадам де Сталь
 Вампир
 Мельмот — произведение Матюрина.
 Вечный Жид
 «„Чужого толка“ хитрый лирик» — поэт, выведенный в сатире И. Дмитриева «Чужой толк» (1794), тип бездарного писаки, сочиняющего торжественные оды (гражданского направления).
 Гюльнара — персонаж байроновского «Корсара».
 Гяур — персонаж Байрона
 Жуан — Дон Жуан, персонаж Байрона
 Чацкий

Мифологические 
 они же у Пушкина часто имена небесных тел и погодных явлений.
 Зевес — Зевс
 Ромул
 Терпсихора — муза танца
 Эол — бог ветра
 Венера (Киприда)
 Диана — богиня луны
 Флора-богиня цветов
 Фортуна — богиня судьбы, удачи
 Аполлон, Феб — бог солнца, поэзии
 Лета — река забвения
 Аониды
 Гименей, Гимен — бог брака
 Ипокрена
 Лель
 Аврора — богиня утренней зари
 Регул
 Веспер — вечерняя звезда, Венера, когда она видна при заходе солнца; здесь Пушкин применил это название к Венере при её появлении перед восходом солнца.
 Приам
 Цирцея
 Автомедон

География

Реальная 
 Брега Невы — Петербург:
 Летний сад
 Театр
 Мильонная

 Молдавия
 Италия
 Адриатические волны — Адриатическое море
 Брента
 Лондон щепетильный
 Балтические волны — Балтийское море
 Париж
 Цареград — Стамбул
 Африка — прародина Пушкина
 сумрачная Россия
 Германия
 Геттингенский университет
 надменная Москва
 «Петровский замок» — Петровский путевой дворец
 Геллеспонт

Вымышленная 
 деревня, где скучал Евгений — имение покойного дяди
 Красногорье — деревня Ленского
 деревня Лариных
 деревенское кладбище

Примечания 

Евгений Онегин
Евгений Онегин